APRA eller Apra kan avse:

APRA
 APRA – ett peruanskt politiskt parti, se Alianza Popular Revolucionaria Americana 
 APRA – en australienisk förvaltningsorganisation för upphovsrätt, se Australasian Performing Right Association
 APRA – ett utbildningsorganasition via katolska kyrkan i Rom, se Pontificio Ateneo Regina Apostolorum

Apra
 Apra (svampsläkte) – ett släkte av svampar
 Apra hamn – den huvudsakliga hamnen i Guam